«Торпе́до» — белорусский футбольный клуб из Могилёва, основанный в 1959 году. Выступал в чемпионате Белоруссии по футболу (вторая лига). Расформирован в 2005 году.

История 

Клуб основан в 1959 году при Могилёвском заводе подъёмно-транспортного оборудования имени С. М. Кирова. В период с 1960 по 1991 год (кроме сезона-1988, в котором команда выступала в первенстве ВДФСО профсоюзов) выступал в Чемпионате БССР среди . С 1992 по 2000 год играл в Высшей лиге чемпионата Белоруссии. В 2001 году клуб вылетел в Первую лигу, где выступал до 2005 года, по окончании сезона которого клуб был расформирован. В 2006 году на базе клуба создан ФК «Савит», уже не имеющий отношения к «Торпедо». В 2014 году после долгого перерыва клуб был возрождён при поддержке могилёвского производителя входных дверей «Стальная Линия». Дебютный сезон возрождённый клуб отыграл в городском чемпионате, а в сезоне 2015 года заявился во Вторую лигу.

Прежние названия 
 1959—1961: «Металлург»
 1962—1963: «Кировец»
 1964—1978: «Металлург»
 1979—1996: «Торпедо» (1-18 туры сезона-1996)
 1996—2005: «Торпедо-Кадино»
 2014—2015: «Торпедо»

Достижения

Белорусская ССР 
 Чемпионат БССР
  Чемпион (1): 1982
  Вице-чемпион (3): 1960, 1984, 1991
  Бронзовый призёр (2): 1968, 1979

Белоруссия 
 Кубок Белоруссии
  Финалист (1): 1994/95

Стадион 
Домашние матчи клуб проводит на СК «Торпедо» (вместимость: 3500 мест). Стадион построен в 1960 году. Кроме ФК «Торпедо», стадион для проведения матчей Высшей лиги и Кубка Белоруссии в разное время использовали как домашний могилёвские «Днепр» и «Савит» и жодинское «Торпедо». Всего в период 1992—2009 годов «Торпедо» принял 158 игр Высшей лиги..

Статистика выступлений

Чемпионат и Кубок БССР 

Всего в первой лиге (с учётом стыковых матчей) 662 игры, +258=159-245 (802—783), ещё 3 матча закончились техническими победами (+:-)
Всего во второй лиге 42 игры, +28=7-7 (77-34)
Всего в первенстве профсоюзов 34 игры, +26=3-5 (96-36)

Чемпионат и Кубок Белоруссии 

Всего в высшей лиге 271 игр, +64=76-131 (266—444)
Всего в первой лиге 148 игр, +48=39-61 (160—200)
Всего в второй лиге 44 игр, +16=7-21 (75—93)

Главные тренеры клуба 
статистика на конец сезона-2015
 Басс Михаил Исаакович (1970-е — 2000-е)
 Скоробогатько Андрей Викторович (2004—2006)
 Черных Виктор Александрович (2014 — 16.06.2015) 7 матчей: +3=0-4 13-14 (учтён только сезон 2015 года на профессиональном уровне)
 Бразевич Александр Вячеславович (16.06.2015 — 19.08.2015) 7 матчей: +4=1-2 13-11
 Шигидин Александр Александрович (с 19.08.2015) 7 матчей: +2=1-4 11-14
 Вопсев Александр Степанович (2016, до июля)
 Еремчук Михаил Викторович (2016, c июля)

Статистика игроков в чемпионате Белоруссии

Известные игроки и тренеры 

  Михаил Исаакович Басс
  Игорь Николаевич Криушенко
  Владимир Борисович Курнев
  Олег Михайлович Кубарев
  Вячеслав Леонидович Геращенко
  Андрей Викторович Скоробогатько
  Александр Сергеевич Седнев
  Сергей Вадимович Горлукович
  Иван Антонович Турков
  Эдуард Болтрушевич
  Ярослав Свердлов
  Виталий Ланько
  Сергей Синицын
  Марк Аддо
  Александр Рябоконь

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на wildstat.ru
 Профиль на Teams.by
 Страница клуба на сайте «Стальная Линия Беларусь»

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы, основанные в 1959 году
ФК «Торпедо» Могилёв